Anto Pervan – pittore e restauratore bosnìaco-erzegòvino
 Marko Pervan – calciatore croato, centrocampista
 Pavao Pervan – calciatore austriaco, portiere
 Željko Pervan – comico croato